Pedro (apóstolo) — São Pedro
 Pedro I de Alexandria — patriarca de Alexandria
 Pedro (tribuno) — tribuno romano
 Pedro (retor) — retor romano do 
 Pedro (consular) — consular romano do 
 Pedro (escolástico) — escolástico bizantino do 
 Pedro (astrólogo) — astrólogo e médico bizantino do 
 Pedro (presidente) — presidente da Tebaida do 
 Pedro (tribuno) — tribuno romano do 
 Pedro (padre) — padre e médico romano do 
 Pedro (primicério) — primicério romano do 
 Pedro (rebelde) — rebelde de origem romana contra o Reino Visigótico
 Pedro (referendário) — referendário romano do Reino Vândalo
 Pedro (mestre dos soldados) — general bizantino do 
 Pedro (cônsul) — cônsul e patrício do 
 Pedro (conde) — conde do 
 Pedro de Sebaste — irmão de Basílio Magno
 Pedro de Antioquia — patriarca monofisista de Antioquia
 Pedro Guilherme Abreu dos Santos – futebolista brasileiro

Imperadores do Brasil 
Pedro I do Brasil (1798-1834) — O Libertador, filho de D. João VI de Portugal
Pedro II do Brasil (1825-1891) — O Magnânimo, filho de D. Pedro I do Brasil

Espanha 
 Pedro I de Castela — rei
 Pedro, duque da Cantábria — pai de Afonso I das Astúrias

Reis de Aragão 
 Pedro I de Aragão
 Pedro II de Aragão
 Pedro III de Aragão
 Pedro IV de Aragão
 Pedro de Coimbra, Condestável de Portugal — ou Pedro V de Aragão, filho de Pedro, Duque de Coimbra

Reis de Portugal

Reis 
 Pedro I de Portugal (1320-1367) — O Cruel, filho de D. Afonso IV
 Pedro II de Portugal (1646-1706) — filho de D. João IV
 Pedro III de Portugal (1717-1786) — filho de D. João V
 Pedro I do Brasil (1798-1834) — Pedro IV de Portugal; filho de D. João VI
 Pedro V de Portugal (1837-1861) — O Bem-Amado, filho de

Czars da Rússia 
 Pedro I da Rússia (1672-1725)
 Pedro II da Rússia (1727-1730)
 Pedro III da Rússia (1762)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história